<noinclude>

Расул Магомедов — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой и лёгкой весовых категорий, выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Бывший чемпион лиги EFC в полулёгком весе. Временный чемпион EFC в полулёгком весе.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
  EFC
 Чемпион в полулегком весе

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Расула Магомедова на сайте Sherdog
 Профиль Расула Магомедова на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Бойцы смешанных единоборств России